Тансарино:

 Тансарино — деревня в Урмарском районе Чувашии Российской Федерации. 
 Тансарино — остановочный пункт Горьковской железной дороги.